Григо́рий Алекса́ндрович Шеме́т Воробьёв (ок. 1490—?) — выдающийся приказной деятель, боярин, посол и дьяк великого князя Василия III и первого русского царя Ивана IV Грозного.

Историческая справка 

Из древнего московского боярского рода Воробьёвых.

Свою карьеру при дворе великого князя Василия III начал в 1514 году подьячим. В 1517 году в составе русского посольства участвовал в ратификации договора с Тевтонским орденом. В январе 1526 года по приказу Василия III был назначен в караул у лестницы Западных палат великокняжеского дворца Московского Кремля на время бракосочетания великого князя с Еленой Глинской. В 1529 году — участник посольства в Молдавию. Исполнял отдельные ответственные поручения Василия III. С марта 1532 года — дьяк великого князя.

После смерти Василия III являлся дьяком царя Ивана IV Грозного. Продолжал работать на дипломатической службе: посол Ивана IV Грозного в Волохи, куда неоднократно выезжал по поручению царя. В марте 1542 года дьяк при встрече литовского посла.

Одновременно с дипломатической службой, как и при Василии III, выполнял отдельные поручения царя: его подпись стоит на меновой грамоте 1541 года, жалованной Павло-Обнорскому монастырю по приказу Ивана IV Грозного.

Имел двух братьев также дьяков святителя митрополита Макария — Воробьёва Василия Александровича и Воробьёва Симеона Александровича. Сын Григория Александровича Шемета Воробьёва — Дионисий Шеметович — в 1550 году был включён царём Иваном IV Грозным в число избранной тысячи дворян как московский сын боярский.

Воробьёву Григорию Александровичу Шемету принадлежали вотчины в Московском и Рязанском уездах (см. например Шеметово).

См. также 
 Воробьёво — царская резиденция, бывшее село на юго-западе современной Москвы
 Воробьёвы горы — название местности, где ранее находилось село Воробьёво
 Воробьёвы — древний новгородско-тверской и московский боярский род и древние (старинные) русские дворянские роды
 Воробьёв Юрий — московский боярин времён правления Ивана Калиты, Симеона Гордого и Ивана Красного
 Воробей Стоянович — вероятный родоначальник древнего боярского рода Воробьёвых, новгородский посадник времён Крещения Руси

Примечания

Комментарии

Литература 
 Полное собрание русских летописей. — Т. 29. Летописец начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича. Александро-Невская летопись. Лебедевская летопись. — : Наука, 1965.
 Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. — : Акад. наук СССР, Отд-ние истории, Арх. АН СССР, 1975.
 Зимин А. А. Тысячная книга 1550 г. и Дворцовая тетрадь 50-х годов XVI в. — —: АН СССР, 1950.
 Назаров В. Д. Свадебные дела XVI в. // Вопросы истории, № 10. 1976.
  
 Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие. Белокаменные плиты Москвы и Северо-Восточной Руси XIII—XVII вв. — , 1996.
 Плешанова И. И., Лихачёва Л. Д. Древнерусское декоративно-прикладное искусство в собрании Государственного Русского Музея. — , 1985.

Ссылки 
 
 
 
  

Григорий
Московское княжество
Родившиеся в XV веке
Дворяне московские
Дьяки
Послы Русского государства
Умершие в XVI веке
Бояре
Дипломаты по алфавиту
Дипломаты XVI века
Дипломаты России